Alexander Wilson (astrònom) (1714-1786), astrònom i tipògraf escocès
 Alexander Wilson (ornitòleg) (1766-1813), poeta i ornitòleg escocès-americà
 Alexander Wilson James (1901-1953), futbolista escocès